Z
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák